Carrel bezeichnet:

 die Lesekabine Carrel
 einen Einschlagskrater des Mondes, siehe Carrel (Mondkrater)

Carrel ist der Familienname folgender Personen:

 Alexis Carrel (1873–1944), französischer Chirurg und Physiologe sowie Nobelpreisträger
 Armand Carrel (1800–1836), französischer Publizist
 Charlie Carrel (* 1993), britischer Pokerspieler
 Dany Carrel (* 1932), französische Schauspielerin
 Gabriella Carrel (* 1966), italienische Skilangläuferin
 Georges Carrel (1800–1870), sardinisch-piemontesischer und italienischer Geistlicher, Naturwissenschaftler und Alpinist
 Jean-Antoine Carrel (1829–1890), italienischer Bergführer
 Julie Carrel (* 1965), neuseeländische Badmintonspielerin
 Louis Carrel, italienischer Bergführer, Bruder von Jean-Antoine Carrel
 Thierry Carrel (* 1960), Schweizer Herzchirurg

Siehe auch:
 Carrel-Insel, Felseninsel vor der Küste des ostantarktischen Adélielands
 Carel
 Carell
 Carrell
 Charell